

Személyek

 Andy Savoy (1963) kanadai politikus, mérnök
 Gene Savoy (1927–2007) amerikai író
 Marc Savoy (1940) harmonikaművész
 Teresa Ann Savoy (1955) brit színésznő

Városok

 Savoy, Illinois
 Savoy, Massachusetts
 Savoy, Texas
 Savoy, Wisconsin

Film 
 Bál a Savoyban Székely István filmje, 1934

Zene
 Bál a Savoyban Ábrahám Pál operettje, 1932
 Savoy, jelenleg Amerikában működő norvég együttes
 Savoy, román együttes
 Savoy Bearcats, amerikai jazz-zenekar
 Savoy Brown, brit blues zenekar
 Savoy Pictures, filmvállalat
 Savoy Records, lemezkiadó
 Savoy Truffle, Beatles-dal

Irodalom

 Hotel Savoy, Joseph Roth regénye
 The Savoy, folyóirat

Intézmények

 Savoy Hotel szálloda Londonban
 Savoy Hotel szálloda Moszkvában
 Savoy Hotel szálloda Mussoorie-ban (India)
 Savoy Theatre, színház Monmouthban